Vince chi perde (Loser Takes All) – romanzo di Graham Greene del 1955
Amami... e non giocare (Loser Takes All) –  film del 1956 diretto da Ken Annakin